Turniej o Złoty Kask 2004 –  cykl zawodów żużlowych, organizowanych corocznie przez Polski Związek Motorowy. W finale, rozegranym w Bydgoszczy, zwyciężył Wiesław Jaguś.

Finał 
 Bydgoszcz, 9 października 2004
 Sędzia: Wojciech Grodzki

Bibliografia 
 

2004
2004 w sporcie żużlowym
2004 w polskim sporcie